Dziadkowice est le nom :
 de la gmina de Dziadkowice, dans le powiat de Siemiatycze, dans la voïvodie de Podlachie
 Dziadkowice, village du powiat de Siemiatycze, siège de cette gmina
 Dziadkowice, village du powiat de Zduńska Wola, dans la voïvodie de Łódź